Carlotta di Sassonia-Altenburg (1899-1989) – figlia primogenita di Ernesto II, ultimo duca regnante di Sassonia-Altenburg
 Carlotta di Sassonia-Hildburghausen (1787-1847) – principessa di Sassonia-Hildburghausen per nascita e principessa consorte del Württemberg per matrimonio
 Carlotta di Sassonia-Meiningen (1751-1827) – figlia del duca Antonio Ulrico di Sassonia-Meiningen
 Carlotta Maria di Sassonia-Jena (1669-1703) – principessa della Sassonia-Jena e dichessa consorte di Sassonia-Weimar
 Carlotta Guglielmina di Sassonia-Coburgo-Saalfeld (1685-1767) – principessa di Sassonia-Coburgo-Saalfeld e contessa consorte di Hanau-Münzenberg
 Carlotta Sofia di Sassonia-Coburgo-Saalfeld (1731-1810) – principessa di Sassonia-Coburgo-Saalfeld e, per matrimonio, Principessa Ereditaria di Meclemburgo-Schwerin
 Luisa Carlotta di Sassonia-Altenburg (1874-1953) – principessa di Sassonia-Altenburg per nascita e duchessa di Anhalt per matrimonio